Mimasaka peut désigner :
 Mimasaka (), ville de la préfecture d'Okayama à l’ouest du Japon,
 Mimasaka () ou Sakushu (), ancienne province japonaise.